Sericodes kan syfta på:

 Sericodes (djur) – ett släkte av nattsländor
 Sericodes (växter) – ett släkte av växter